Klaus kan betyda:

 Klaus (namn) – ett tyskt förnamn och en lista med personer med förnamnet
 Klaus (film) – en animerad film från 2019 distribuerad av Netflix

Personer
 Václav Klaus (1941–), en tjeckisk nationalekonom och politiker

Geografi

Österrike 

 Klaus an der Pyhrnbahn, ort, Oberösterreich, 
 Klaus (kommun), Vorarlberg,,

Referenser